Pedro Luis de Borja pode referir-se a:

Pedro Luis de Borja Llançol de Romaní: cardeal
Pedro Luis de Borja (capitão-geral da Igreja): irmão mais novo do Papa Alexandre VI e sobrinho do Papa Calisto III.
Pedro Luis de Borja (duque de Gandía): filho do Papa Alexandre VI.